Marcus Livius Drusus  är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Livius Drusus den äldre (död 108 f.Kr.), romersk politiker, folktribun 122 f.Kr., konsul 112 f.Kr., censor 109 f.Kr
 Marcus Livius Drusus den yngre (död 91 f.Kr.), romersk politiker, folktribun 91 f.Kr., censor 115 f.Kr
 Marcus Livius Drusus Claudianus (död 42 f.Kr.), romersk politiker, praetor 50 f.Kr.
 Marcus Livius Drusus Libo (död efter 15 f.Kr.), romersk politiker, konsul 15 f.Kr.